Чемпіонат Польщі з футболу 2011 () — 77-й чемпіонат Польщі, що проводився у 2010—2011 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Учасники та стадіони

Підсумкова таблиця

Результати 

Джерело: www.90minut.pl

Положення команд по ходу сезону

Бомбардири

Гравець місяця

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2011
Польща
Польща
2010 у польському спорті
2011 у польському спорті